Казахский научно-исследовательский институт культуры и искусствознания был создан 24 марта 1998 в городе Алматы. Образован на базе Казахского научно-исследовательского института национальной культуры.

Основные направления деятельности института: проведение исследований по совершенствованию государственной системы учреждений культуры и искусства; научное обеспечение управления социокультурным развитием Республики Казахстан; подготовка и издание информационных материалов о состоянии и проблемах развития культуры и искусства Казахстана; проведение международных и республиканских конференций, семинаров, круглых столов и т. д.

В структуре института три научных отдела: искусствоведения, теории и истории культуры, аналитики и социокультуры, исследований, редакционно-издательских отделений. Институт осуществляет научную работу по проектам, направленным на изучение и выявление материалов, касающихся истории, культуры, этнографии, социокультуры, исследований и др. Подготовлена к печати иллюстрированная энциклопедия «Искусство независимого Казахстана», в которую вошли сведения о деятелях искусства за последние 10 лет. Издано учебное пособие «История искусств Казахстана: очерки» в 2-х томах. Институт организует экспедиции по изучению исторических памятников культуры казахов, по сбору материалов об истории культуры, этнографии и др. С 1998 участвует в плановой работе ЮНЕСКО по сохранению традиционных культуры и фольклора. В институте работали К. Жубанов, С. Асфендияров, С. Аманжолов и др.

Литература 
 

Культура Казахстана
Научные институты Алма-Аты